Atolla är ett släkte av maneter. Atolla ingår i familjen Atollidae. 

Atolla är enda släktet i familjen Atollidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ringmaneter
Atolla